Fare l'amore (Sex in Human Loving) – saggio di Eric Berne del 1970
 Fare l'amore – singolo di Mietta del 2000